Чемпионат СССР 1949 года во второй группе проходил в два этапа:
на первом этапе 84 клуба в шести зонах определили участников финала (победители каждой зоны и команда, занявшая второе место в зоне УССР);
на втором этапе участники финала разыграли путёвку в первую группу.

Зональный этап

Центральная зона. Итоговая таблица 

В таблице: 
в ячейках где два результата, везде вверху приведён счёт первой игры, под ним счёт второй игры.
в ячейках где один результат, справа и сверху (за мячиками) приведён счёт первой игры, слева и снизу (до мячиков) приведён счёт второй игры.

I зона РСФСР. Итоговая таблица

II зона РСФСР. Итоговая таблица

III зона РСФСР. Итоговая таблица

IV зона РСФСР. Итоговая таблица

Зона УССР. Итоговая таблица

Финал

Итоговая таблица

Матчи

Дополнительный финал 

Поскольку сразу три клуба набрали равное количество очков, то для определения обладателя путёвки в первую группу был назначен дополнительный турнир.

Итоговая таблица

Матчи

Примечания

Ссылки 
Вторая группа СССР 1949 на КЛИСФ
Финальный турнир на WildStat.ru

Чемпионат СССР по футболу 1949
1949